Wagener kan som auktorsförkortning betyda:

 Guido Richard Wagener
 Sigbert Wagener
 Philipp Christian Wagener

Robotskapade auktorsförkortningar